All Hail, Liberia, Hail! ist die Nationalhymne Liberias. Der Text stammt von Daniel Bashiel Warner, die Musik komponierte Olmstead Luca. Luca komponierte die Musik zur Hymne erst 1860, der Text war bereits zur Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1847 zur Nationalhymne erklärt worden.

Neben der Nationalhymne gilt das 1901 vom späteren Präsidenten Edwin Barclay verfasste Lied „The Lone Star Forever“ als Nationallied Liberias.

Der Text

Weblinks 
 Text der Hymne mit Hörbeispiel

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Nationalhymne
Nationales Symbol (Liberia)